Binderberg ist der Ortsname von

 Binderberg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Binderberg (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern

Binderberg bezeichnet

 Binderberg (Niederösterreich), ein 446 Meter hoher Berg bei Hardegg in Niederösterreich